Casas Abarca es una agrupación de apellidos que puede referirse a:

 Agapito Casas Abarca, pintor paisajista español, nacido en 1860 y fallecido en 1917.
 Pere Casas Abarca, pintor, fotógrafo  y escultor español nacido en 1875 y fallecido en 1958.